Роберт Фара (; 20. јануар 1987, Монтреал) колумбијски је тенисер који наступа у конкуренцији парова. Професионално игра од 2010. године. Најбољи пласман на АТП листи остварио је 15. јула 2019. када је био на првом месту. Освојио је укупно деветнаест АТП титула у дублу. У пару са сународником Хуаном Себастијаном Кабалом освојио је Вимблдон и Отворено првенство САД 2019. године.

Гренд слем финала

Парови: 3 (2:1)

Мешовити парови: 2 (0:2)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 7 (2:5)

АТП финала

Парови: 42 (19:23)

Референце

Спољашње везе 

 Роберт Фара на сајту АТП 
 Роберт Фара на сајту ИТФ 
 Роберт Фара на сајту Дејвис купа  

Рођени 1987.
Колумбијски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Колумбијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Колумбијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.